NVLink — высокопроизводительная компьютерная шина, использующая соединение точка-точка, дифференциальные сигналы со встроенным синхросигналом и каналы, называемые «блоки», в каждом по 8 пар со скоростью 20 Гбит/с. Таким образом каждый блок предоставляет возможность передачи примерно 20 гигабайт в секунду.

Описание 
Была разработана компанией NVIDIA Corporation и представлена 25 марта 2014 года.

Предполагается, что NVLink будет использовать мезонинный разъём. Программная модель интерфейса NVLink схожа с PCI Express. По интерфейсу NVLink несколько GPU будут связываться друг с другом, а в дальнейшем планируется использовать его для связи GPU и центрального процессора (возможно, с архитектурой IBM POWER), и добавление в интерфейс протоколов кеш-когерентности.

В 2016 году впервые применена компанией Nvidia в новых графических процессорах NVIDIA Pascal GP100. Производительность Nvidia NVLink позволяет GPU и CPU обмениваться данными в 5—12 раз быстрее, чем это возможно в современных реализациях шины PCI Express 3.0 x16 (15,75 Гбайт/с).

NVLink 1.0 
Пропускная способность интерфейса, используемого в GPU NVIDIA Pascal GP100 (2016 год):
 20 Гбит/с на контакт;
 40 Гбайт/с на один порт;
 160 Гбайт/с (4 × 40 Гбайт/с) на один GPU.

NVLink 2.0 
Пропускная способность интерфейса используемого в GPU NVIDIA Volta V100 (2017 год):
 25 Гбит/с на контакт;
 50 Гбайт/с на один порт;
 200 Гбайт/с (4 × 50 Гбайт/с) на один GPU.

NVLink 3.0 
Параметры и пропускная способность интерфейса используемого в GPU NVIDIA Ampere A100 (2020 год):
 12 каналов;
 50 Гбайт/с на один канал;
 600 Гбайт/с (12 × 50 Гбайт/с) на один GPU.

NVLink Bridge 
В видеоускорителях бытовых компьютеров поколения Nvidia Turing (GeForce 20 RTX: 2080, 2080 Ti) применяется традиционный интерфейс PCI express для подключения к материнской плате, однако две карты GeForce 20 могут быть соединены друг с другом при помощи моста «NVLink Bridge» (по аналогии с NVIDIA SLI в предыдущих поколениях).

См. также 
 Мобильный модуль на шине PCI Express
 Список пропускных способностей интерфейсов передачи данных

Примечания

Ссылки 
 Страница NVLink на сайте компании-разработчика .

Компьютерные шины
Шина расширения
Серверное оборудование